Lux (latinsky světlo) může znamenat:

 lux (jednotka) – fyzikální jednotka intenzity osvětlení
 Lux (firma) – firma vyrábějící elektrospotřebiče, později známá jako Electrolux
 vysavač – hovorově též lux (odvozeno od značky Lux)
 TV Lux – slovenská katolická televizní stanice
 Lux (album) – album Briana Eno z roku 2012
 Lux (knižní série) – cyklus novel americké autorky Jennifer L. Armentroutové žánru fantasy
 Lux – postava (šampion) v počítačové hře League of Legends
 Lux (příjmení) – více osob

Externí odkazy